Franco Binotto – ex cestista italiano
 Jonatan Binotto – ex calciatore italiano
 Mattia Binotto – ingegnere italiano